Velika nagrada ZDA 1908 je bila dirka za Veliko nagrado, ki je potekala 26. novembra 1908 v ameriškem mestu Savannah, Georgija.

Rezultati

Dirka

1908
Sezona Velikih nagrad 1908